Barão de Ribeiro de Almeida é um título nobiliárquico criado por D. Pedro II do Brasil, por decreto de 23 de dezembro de 1887, a favor de Joaquim Leite Ribeiro de Almeida.

 Titulares
 Joaquim Leite Ribeiro de Almeida;
 João Ribeiro de Almeida.